Isin o Isín pueden referirse a:

 Isin, una ciudad de la antigua Mesopotamia;
 Isín, una localidad del término municipal de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca (España);
 Código ISIN, un código internacional de identificación de valores.